Lorton (Nebraska)
Lorton (Virgínia)

Desambiguações de topônimos